Гацько Василь Миколайович — голова партії «ДемАльянс».
 Гацько Валерій Петрович — народний депутат України 6-го скликання.
 Гацько Дмитро Васильович — український волонтер, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гацько-Федусова Ганна Володимирівна — українська легкоатлетка, метальниця списа.

Прізвища